Baroneci Lamb of Brocket Hall
 1755–1768: Matthew Lamb, 1. baronet
 1768–1828: Peniston Lamb, 2. baronet

Wicehrabiowie Melbourne 1. kreacji (parostwo Irlandii)
 1781–1828: Peniston Lamb, 1. wicehrabia Melbourne
 1828–1848: William Lamb, 2. wicehrabia Melbourne
 1848–1853: Frederick Lamb, 3. wicehrabia Melbourne

Linki zewnętrzne 
 leighrayment.com

Melbourne